Die Liste der Landschaftsschutzgebiete in Rheinland-Pfalz enthält alle Landschaftsschutzgebiete, die nach den Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesnaturschutzgesetzes als solche ausgewiesen sind.

Gegenüber den Naturschutzgebieten handelt es sich hierbei in der Regel um großflächigere Gebiete mit geringeren Nutzungseinschränkungen.

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Rheinland-Pfalz
 Liste der FFH-Gebiete in Rheinland-Pfalz
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Rheinland-Pfalz
 Liste der Naturwaldreservate in Rheinland-Pfalz

Weblinks 

 Landschaftsschutzgebiete beim Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz

!
RheinlandPfalz
!Landschaftsschutzgebiete